Insomnia () — песня американской хэви-метал-группы Megadeth с восьмого студийного альбома Risk 1999 года. Композиция вышла в виде сингла и добралась до 26-й строчки в хит-параде Billboard Mainstream Rock Tracks.

Музыкальное видео 
Клип на песню был снят в конце 1999 года режиссёром Леном Вайсманом. На видео не присутствует ни один из участников Megadeth. В течение всего клипа кошка пытается поймать мышь (эта ситуация отображена на альтернативной обложке к альбому).

Список композиций 
 «Insomnia» (радиоверсия)
 «Insomnia» (альбомная версия)

Чарты 

Альбом

Синглы

Участники записи 
 Дэйв Мастейн — соло-гитара, вокал
 Марти Фридмен — ритм-гитара
 Дэвид Эллефсон — бас-гитара, бэк-вокал
 Джимми Деграссо — барабаны

Примечания

Ссылки 

Песни Megadeth
Синглы Capitol Records